Romániai települések
 Valea Morii Dâmboviţa megyében
 Valea Morii Fehér megyében
 Tasnádmalomszeg (Valea Morii) Szatmár megyében